Damir Džumhur era il detentore del titolo, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Stan Wawrinka.

Dominic Thiem ha sconfitto in finale Martin Kližan con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Dominic Thiem (campione)
 Fabio Fognini (secondo turno) 
 Marco Cecchinato (quarti di finale)
 Karen Khachanov (secondo turno) 

  Roberto Bautista Agut (semifinale)
  Damir Džumhur (quarti di finale)
  Denis Shapovalov (quarti di finale)
  Daniil Medvedev (quarti di finale)

Wildcard 

  Roberto Bautista Agut (semifinale)
  Stan Wawrinka (semifinale)

  Mikhail Youzhny (secondo turno)

Qualificati 

  Luca Vanni (primo turno)
  Ilya Ivashka (primo turno)

  Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)
  Lucas Miedler (primo turno)

Lucky loser 
  Ruben Bemelmans (primo turno)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2018